Miejscowości w USA:
 Garvin – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Lyon
 Garvin – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie McCurtain
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Garvin (ang. Garvin County) – w stanie Oklahoma